Lopptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lopptjärnen (Fellingsbro socken, Västmanland, 660948-148597), sjö i Lindesbergs kommun,  (17,2 ha)
Lopptjärnen (Fellingsbro socken, Västmanland, 661145-148383), sjö i Lindesbergs kommun,  (1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn